Первая лига 1966/1967 () — 41-й сезон чемпионата Чехословакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Чехословакии на rsssf.com

1966/1967
Чехословакия
Чехословакия
Спорт в Чехословакии в 1966 году
Спорт в Чехословакии в 1967 году